Johann Friedrich Ölffen ist der Name folgender Personen:

 Johann Friedrich Ölffen (Geistlicher) (1654–1735), deutscher Theologe und Pastor 
 Johann Friedrich Ludolph Ölffen (vor 1733–??), deutscher Jurist und Autor